La rue d'Isly peut désigner : 
 rue d'Isly à Lyon ;
 rue d'Isly à Marseille ;
 rue de l'Isly à Paris ;
 rue d'Isly, ancien nom de la rue Larbi-Ben-M’Hidi à Alger.